Кодинское сельское поселение или муниципальное образование «Ко́динское» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Онежском муниципальном районе Архангельской области.

Соответствует административно-территориальным единицам в Онежском районе — Кодинскому сельсовету (с центром в п. Кодино) и Мудьюжскому сельсовету (с центром в п. Мудьюга)

Административный центр — посёлок Кодино. Местонахождение администрации — 164820, Архангельская область, Онежский район, п. Кодино, ул. Заводская, д.9А.

География 
Кодинское сельское поселение находится на востоке Онежского района Архангельской области. На западе Кодинское сельское поселение граничит с Порожским сельским поселением, на юге — с Чекуевским сельским поселением, на севере — с Приморским районом, на востоке — с Обозерским городским поселением Плесецкого района. Главные реки поселения — Кодина, Мудьюга, Шомбручей, Рименьга, Пекельница.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году. 

Первоначально планировалось создать в 2004 году 2 сельских поселения поселения: Кодинское и Мудьюжское.

Указом ПВС РСФСР от 18 июня 1941 года населённый пункт Кодино был отнесён к категории рабочих посёлков, с образованием Кодинского поселкового совета, и передан из Плесецкого района в состав Онежского района. С января 1963 года по январь 1965 года Кодино входило в состав Плесецкого промышленного района, а Мудьюжский сельский Совет входил в состав Плесецкого сельского района.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит 8 населённых пунктов:
 железнодорожный разъезд Железнодорожный разъезд 315 км;
 посёлок Глазаниха;
 посёлок Кодино;
 железнодорожный разъезд Косторучей;
 посёлок Мудьюга;
 железнодорожный разъезд Рименьга;
 посёлок Сухая Вычера;
 железнодорожный разъезд Тесовка.

См. также 
 Список населённых пунктов Онежского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (редакция 2004 года)
 Областной закон о внесении изменений в статьи 16 и 43 областного закона «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»
 Онега: Статус и границы наших территорий изменятся
 Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах/ Подчинённые пункты Яковлевского сельсовета
 Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах/ Подчинённые пункты Мудьюжского сельсовета

Карта 
 Р37-4 Кодино

Сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Онежского района